Kanton Lourdes-Est, een kanton van het Franse departement Hautes-Pyrénées
 Kanton Lourdes-Ouest, een kanton van het Franse departement Hautes-Pyrénées